239-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион - воинское подразделение РККА в Великой Отечественной войне. Надо иметь в виду, что также 239-й зенитный артиллерийский дивизион ПВО ВМФ имелся в составе 1-го зенитного артиллерийского полка Тихоокеанского флота

История 

В составе действующей армии с 1 сентября 1941 года по 9 мая 1945 года и с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года.

С сентября 1941 года по апрель 1943 года является фронтовым дивизионом Северо-Западного фронта, так на август 1942 года дислоцируется в Крестцах, прикрывая штаб фронта. Летом 1943 года прикрывает войска 34-й армии в её наступлении на Старую Руссу, так в частности в июле-августе 1943 года находится севернее деревни Сычёво Старорусского района

С осени 1943 года и до конца Великой Отечественной войны действует в составе 2-го Прибалтийского фронта. В июле 1945 года переброшен в Монголию в район города Чойбалсан, в ходе советско-японской войны действует во втором эщелоне наступающих войск в ходе Хингано-Мугденской операции

Подчинение

Ссылки 
 Справочники на Солдат.ру
 Перечень № 13 артиллерийских, миномётных, зенитно-пулемётных полков и полков ПВО железнодорожных эшелонов, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945

Зенитные дивизионы СССР во время Великой Отечественной войны